Organization for Statehood and Freedom, associació de recolzament de la causa de la independència del Sàhara Occidental
 Orde de Sant Francesc, segons l'acrònim usat per diverses congregacions de la família franciscana
 Open Society Foundations, conjunt de fundacions filantròpiques creades per George Soros
 Open Software Foundation, organització dedicada a la creació d'un estàndard obert per a la difusió del sistema operatiu UNIX
 OSF/1 (de l'acrònim de l'organització anterior Open Software Foundation), sistema operatiu d'entorn Unix
 Opera Show Format, format de programa de presentacions basat en XHTML
 Número Antic (del seu nom en anglès Old Style Figure), font tipogràfica de nombres d'alçada variable
 Optronique secteur frontal, sistema d'optoelectrònica desenvolupat per a l'avió de combat Dassault Rafale